Rivière Irsuaq bezeichnet drei Flüsse in der kanadischen Provinz Québec:

 Rivière Irsuaq (Lac Minto), Zufluss des Lac Minto
 Rivière Irsuaq (Rivière aux Feuilles), rechter Nebenfluss des Rivière aux Feuilles
 Rivière Irsuaq (Rivière de Puvirnituq), rechter Nebenfluss des Rivière de Puvirnituq